O Campeonato Paulista de Basquete Masculino de 1982 foi uma competição brasileira de basquete masculino organizada pela Federação Paulista de Basketball.

Regulamento 
18 clubes, jogando todos contra todos, em três turnos, onde se classificavam as seis equipes que mais somaram pontos para a disputa de um hexagonal para definir o campeão.

Hexagonal final

Classificação do Hexagonal final 
Obs:O regulamento não previa critério de desempate para equipes que terminassem empatadas na primeira colocação.

Jogo desempate

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações externas 
 Site Oficial da FPB

Campeonato Paulista de Basquete Masculino
Basquetebol de 1982 no Brasil
1982 no basquetebol